Шмуэль (; ) - имя:

 Шмуэль Биньямин Сойфер (1815—1871) — один из ведущих ортодоксальных раввинов Венгрии.
 Шмуэль ха-Нагид (993—1055/1056) — визирь Гранады, полководец, еврейский деятель, поэт, галахист и грамматик.
 Шмуэль (амора) - древнееврейский мудрец и законоучитель из амореев.
 Шмуэль- один из главных героев романа Джона Бойна ”Мальчик в полосатой пижаме„

См. также 
 Шмуэль - вариант написания имени Самуил.